Schacksdorf steht für
 Lichterfeld-Schacksdorf, Gemeinde im Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Schacksdorf (Lichterfeld-Schacksdorf), Ortsteil dieser Gemeinde
 Groß Schacksdorf-Simmersdorf, Gemeinde im Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Groß Schacksdorf, Ortsteil dieser Gemeinde

Siehe auch
 Schäcksdorf, Gemeindeteil von Drahnsdorf, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg